Семейство Мышиных (Muridae Illiger, 1811) — крупнейшее по видовому составу семейство грызунов и млекопитающих вообще. Центральное семейство в надсемействах мышиных (Muroidea).

Список разделён на основные и промежуточные таксономические группы: подсемейство, род и подрод. Список содержит все известные виды мышиных, включая вымершие. Список содержит год и автора первого описавшего животное, ареал, эндемическая принадлежность, статус по МСОП, а также изображения животных. Все виды представлены по наиболее распространённой систематике, которую использует большинство учёных, изложенную в работе «Виды млекопитающих мира» (третье издание).

Всего семья включает 4 подсемейства, 147 родов и 701 вид.

Повидовый список животных

Примечания

Источники 
 Виды млекопитающих мира 
 Семейство Мышиных на сайте «Симатика» 
 Список литературы по данной теме, который включает более 9000 пунктов 

Мышиные